Boxing kan syfta på:

 Boxing (datorspel) – ett boxningsspel till Atari VCS-spel från 1980
 Boxing (Game Boy-spel) – ett boxningsspel utvecklat av Tose och utgivet av Tonkin House 1990
 Boxing Day – en så kallad "Bank holiday" eller "public holiday" i delar av Samväldet 
 Boxing Helena – en amerikansk film från 1993
 Family Boxing – ett boxnings-arkadspel

Geografi

Antarktis 

 Boxing (ö i Antarktis),

Australien 

 Boxing Bay – en vik i delstaten South Australia

Kina 

 Boxing Xian, härad, Shandong, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar